Reconnaissance peut faire référence à divers sujets.

Pensée, philosophie 
 La reconnaissance sur le plan philosophique.
 Le seuil de reconnaissance.

Sciences sociales 
 Reconnaissance sociale (sciences sociales) est un processus social où collectivement une entité sociale est reconnue et définie, ce qui lui procure une certaine légitimité.

Psychologie 
 Signes de reconnaissance, stroke en anglais
 Besoin de reconnaissance, qui est l'une des caractéristiques du type 5 de besoins inclus dans la pyramide des besoins (de type Reconnaissance = Amour + Respect + Estime).
 Reconnaissance des émotions (Psychologie)
 Reconnaissance des visages (Psychologie) : cf. perception des visages

Sciences de gestion (Management) 
 Reconnaissance au travail ou reconnaissance du travail.

Sécurité, défense 
 La reconnaissance militaire. En particulier :
 Un avion de reconnaissance.
 Un hélicoptère de reconnaissance.
 Un groupe de reconnaissance.
 La reconnaissance aérienne.
 Le reconnaissance blindée.
 Un satellite de reconnaissance.
 L'Engin blindé de reconnaissance, véhicule militaire de l'armée française.

Droit 
 En droit de la famille, la reconnaissance est l'acte par lequel le déclarant dit être le parent d'un enfant, établissant ainsi la filiation de l'enfant.
 En droit international, la reconnaissance est l'acte par lequel un État ou tout sujet de droit international accorde une valeur juridique à un acte ou une situation à l'établissement duquel il n'a pas participé. Un cas particulièrement important est la reconnaissance d'État. Un État nouvellement créé ne peut occuper une pleine place dans la communauté internationale tant qu'il n'a pas été reconnu par les autres États.
 Reconnaissance d'utilité publique en France, procédure de droit français par laquelle l'État reconnaît qu'une association ou une fondation présente une utilité publique.
 La reconnaissance des acquis, acte par lequel une autorité reconnaît l'obtention d'un niveau de formation sans suivre les cours mais après pratique professionnelle dans le domaine correspondant.

Traitement d'information 
 La reconnaissance de l'écriture manuscrite.
 La reconnaissance automatique de la parole.
 La reconnaissance de formes.
 La reconnaissance de visage.
 La reconnaissance optique de caractères.
 La reconnaissance gestuelle.
 La reconnaissance d'entités nommées.
 La reconnaissance intelligente de caractères.
 La reconnaissance de toucher.
 La reconnaissance des mots.
 La reconnaissance automatique de documents.
 La reconnaissance de l'iris.
 La reconnaissance optique de marques.

Sport 
 En rallye, la reconnaissance est le travail fait par les écuries et pilotes avant une course pour explorer le circuit à emprunter et enregistrer ses caractéristiques.

Littérature et narratologie 
Anagnorisis

Arts 
 Reconnaissance d'Indien, film muet de 1910.
 Reconnaissance au Maroc, journal de voyage de Charles de Foucauld, 1883-1884.
 Reconnaissances, album de Marie Laforêt (1993)

Voir aussi 
Acte récognitif